Žofie Eleonora Saská (23. listopadu 1609, Drážďany – 2. červen 1671, Darmstadt) byla rodem saská vévodkyně a sňatkem s lankrabětem Jiřím II. hesensko-darmstadtskou lankraběnkou v letech 1627 až 1661. Narodila se jako nejstarší přeživší dítě Jana Jiřího I. Saského a Magdaleny Sibylly Pruské. Její dcera Alžběta Amálie Hesensko-Darmstadtská se stala falckou kurfiřtkou.

Život 
Narodila se v Drážďanech. Měla dvě sestry - Marii Alžbětu a Magdalenu Sibylu, a čtyři bratry - Jana Jiřího, Augusta, Kristiána a Mořice.

1. dubna 1627 se v Torgau, v sedmnácti letech, provdala za Jiřího II. Hesensko-Darmstadtského. Měli spolu patnáct dětí, vychovávala je jako přísné luterány. Nicméně, její dcera Alžběta Amálie, pozdější falcká kurfiřtka, v roce 1653 konvertovala ke katolictví.

Žofie Eleonora přežila svého manžela o deset let a zemřela v Darmstadtu.

Potomci 
 Ludvík VI. Hesensko-Darmstadtský (25. ledna 1630 – 24. dubna 1678), lankrabě hesensko-darmstadtský,
 ⚭ 1650 Marie Alžběta Holštýnsko-Gottorpská (6. června 1634 – 17. června 1665)
 ⚭ 1666 Alžběta Dorotea Sasko-Gothajsko-Altenburská (8. ledna 1640 – 24. srpna 1709)
 Magdaléna Sibyla Hesensko-Darmstadtská (1631–1651)
 Jiří III. Hesensko-Itterský (29. září 1632 – 19. července 1676), lankrabě hesensko-itterský,
 ⚭ 1661 Dorotea Augusta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburská (30. září 1636 – 18. září 1662)
 ⚭ 1667 Juliana Leiningensko-Heidenheimská (21. srpna 1651 – 1. dubna 1703)
 Žofie Eleonora Hesensko-Darmstadtská (7. ledna 1634 – 7. října 1663), ⚭ 1650 Vilém Kryštof Hesensko-Homburský (13. listopadu 1625 – 27. srpna 1681), lankrabě hesensko-homburský
 Alžběta Amálie Hesensko-Darmstadtská (20. března 1635 – 4. srpna 1709), ⚭ 1653 Filip Vilém Falcký (24. listopadu 1615 – 2. září 1690), falckrabě rýnský a neuburský, vévoda z Bergu a Jülichu a v letech 1685–1690 falcký kurfiřt
 Luisa Kristýna Hesensko-Darmstadtská (1636–1697)
 Anna Marie Hesensko-Darmstadtská (*/†1637)
 Anna Žofie Hesensko-Darmstadtská (17. prosince 1638 – 13. prosince 1683), kněžna-abatyše z Quedlinburgu
 Amálie Juliána Hesensko-Darmstadtská (*/† 1639)
 dcera (*/† 1640)
 Henrika Dorotea Hesensko-Darmstadtská (14. října 1641 – 22. prosince 1672), ⚭ 1667 Jan II. hrabě z Waldeck-Landau (7. listopadu 1623 – 10. října 1668)
 Jan Hesensko-Darmstadtský (1642–1643)
 Augusta Filipína Hesensko-Darmstadtská (1643–1672)
 Anežka Hesensko-Darmstadtská (*/† 1645)
 Marie Hedvika Hesensko-Darmstadtská (26. listopadu 1647 – 19. dubna 1680), ⚭ 1671 Bernard I. Sasko-Meiningenský (10. září 1649 – 27. dubna 1706), vévoda sasko-meiningenský

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Hesensko-Darmstadtští
Saské vévodkyně
Lantkraběnky
Narození v roce 1609
Narození 23. listopadu
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1671
Úmrtí 2. června
Úmrtí v Darmstadtu
Ženy